El término Ruta 30 o Carretera 30 es la denominación de varias carreteras, y puede referirse a:

Argentina 
 Ruta Provincial 30, en la Provincia de Buenos Aires.

España 
 Ruta Ma-30, en Mallorca.
 Ruta CV-30, en la Comunidad Valenciana.

Estados Unidos 
 Interestatal 30.
 Ruta 30.
 Ruta Estatal de California 30.
 Ruta Estatal de Alabama 30.
 Carretera de Nebraska 29.

Puerto Rico 
 Carretera 30.

Uruguay 
 Ruta 30.

Ruta 030